Григорий Калабухов:
 Калабухов, Григорий Андреевич (род. 1949) — российский военачальник.
 Калабухов, Григорий Маркович (1849—1914) — действительный статский советник, врач при штабе Войска Донского. Отец режиссёра Ивана Калабухова

Примечания